ZND peut faire référence à :
  ;
 Modèle Zeldovich-von Neumann-Döring, un modèle de détonation de la Seconde Guerre mondiale ;
 znd, les langues zandées, selon les normes ISO 639 des codes de langue.